

Квалификации

Резултати

Класиране

Играчи

Треньори

Финална фаза 
 не се класира за финалната фаза.

Източници 
 FIFA.com
 WorldFootball

2010
Световно първенство по футбол 2010